Oxyaena (Оксијаена — „оштра хијена”) је изумрли род плаценталних сисара, из изумрле потпородице Oxyaeninae унутар изумрле породице Oxyaenidae, који је у периоду раног еоцена настањивао подручје Сјеверне Америке, Европе и Азије.

Етимологија назива

Опис 
Врсте из рода Oxyaena су по свом изгледу подсјећале на ждеравца и представнике породице мачке. Достизале су дужину од 1 до 1,4 m, у раменима висину од 40 cm и тежиле су око 20 kg. Врста Oxyaena gulo је тежила око 12,03 kg, а Oxyaena woutersi око 6,48 kg. Имале су дуго флексибилно тјело, кратке ноге са по пет прстију и дуги реп. Ове врсте су се кретале плантиградно. Лобање су биле широке, ниске и дуге 20 cm, са дугим лицем и масивном доњом вилицом. Зубна формула код врсти из овог рода је . Први и други пар горњи сјекутића (I1-2) је мањи од трећег пара (I3), док први пар горњи и доњи преткутњака (P1/p1) има само један коријен.

Понашање и палеоекологија 
Врсте из рода Oxyaena су биле копнени предатори који су у прошлости Сјеверне Америке, Европе и Азије настањивали плавне равнице и копнене екосистеме. Понашале су се сличано данашњем леопарду и свој плијен су вребале из засједе на тлу или на дрвећу. Ове врсте нису биле прилагођене брзом трчању, али су зато биле добри пењачи. У свом лову су се ослањале на чуло вида и слуха.

Систематика

Класификација

Филогенија 
Доље приказан кладограм представља филогенетске везе рода Oxyaena.

Временска распрострањенст рода Oxyaena унутар породице Oxyaenidae

Види још 
 Класификација сисара
 Oxyaeninae

Референце

Литература 

 
 E. D. Cope (1880) "On the genera of the Creodonta." Proceedings of the American Philosophical Society 19:76-82
 W. B. Scott (1892) "A revision of the North American Creodonta with notes on some genera which have been referred to that group." Proceedings of the Academy of Natural Sciences, Philadelphia 44:291-323
 O. P. Hay (1902) "Bibliography and Catalogue of the Fossil Vertebrata of North America." Bulletin of the United States Geological Survey 179:1-868
 J. L. Wortman (1902) "Studies of Eocene Mammalia in the Marsh Collection, Peabody Museum." The American Journal of Science, series 4 13:197-206
 (Plate VII)
 D. A. Guthrie (1967) "Paeneprolimnocyon, a new genus of early Eocene limnocyonid (Mammalia, Creodonta)." Journal of Paleontology 41:1285-1287
 L. Van Valen (1967) "New Paleocene insectivores and insectivore classification." Bulletin of the American Museum of Natural History 135(5):217-284
 D. A. Guthrie (1971.) "The Mammalian Fauna of the Lost Cabin Member, Wind River Formation (lower Eocene) of Wyoming." Annals of Carnegie Museum 43(4):47-113
 Josef Benes (1979) "Prehistoric Animals and Plants." Prague: Artia
 A. J. Kihm (1984) "Early Eocene Mammalian Fauna of the Piceance Creek Basin, Northwestern Colorado." Unpublished Ph.D. Thesis. Boulder: The University of Colorado.
 Robert L. Carroll (1988) "Vertebrate Paleontology and Evolution." W. H. Freeman and Company, New York, 
 T. Smith and R. Smith (2001) "The creodonts (Mammalia, Ferae) from the Paleocene-Eocene transition in Belgium (Tienen Formation, MP7)." Belgian Journal of Zoology 131(2):117-135
 R. K. Stucky and T. G. Hardy (2007) "A new large, hypercarnivorous oxyaenid (Mammalia, Creodonta) from the middle Eocene of the Wind River Formation, Natrona County, Wyoming." Bulletin of Carnegie Museum of Natural History 39:57-65

Oxyaenidae
Изумрли сисари Северне Америке
Изумрли сисари Европе
Изумрли сисари Азије